Botafogo (Rio de Janeiro), een wijk van Rio de Janeiro
 Botafogo EC, een Braziliaanse voetbalclub uit Teresina
 Botafogo FR, een Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro
 Botafogo FC (Kaapverdië), een Kaapverdische voetbalclub
 Botafogo FC (João Pessoa), een Braziliaanse voetbalclub uit João Pessoa
 Botafogo FC (Ribeirão Preto), een Braziliaanse voetbalclub uit Ribeirão Preto
 Botafogo SC, een Braziliaanse voetbalclub uit Salvador (Bahia)